

Лашев — село в гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Лашев — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства